Районг:

 Районг — провінція в східній частині Таїланду. 
 Районг — місто в Таїланді, столиця однойменної провінції.